Ledug kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Ledug, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kelurahan Ledug, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar